Saint-Amant kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Amant-Tallende, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Amant-de-Nouère, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amant-de-Bonnieure, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amant-de-Boixe, kommun i departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Amant-de-Montmoreau, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,